Oblast Ruse (bugarski Област Русе) nalazi se u sjevernoj Bugarskoj. U oblasti živi 267.621 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 95 stan./km² Najveći grad i administrativno središte oblasti je grad Ruse sa 157.540 stanovnika (2006.).

Gradovi u Oblasti Ruse

Izvor

Vanjske poveznice
 Službena stranica oblasti 

Ruse